Blissfield peut signifier:

Canada 
Paroisse de Blissville, une localité du Nouveau-Brunswick.

États-Unis 
Blissville, un quartier de New York;
Canton de Blissville, un canton de l'Illinois.

Voir aussi 

Homonymie de toponyme